Cagnodo ist der Familienname folgender Personen:

 Sisinio de Pretis, Edler von Cagnodo (?–1855), österreichischer Politiker
 Sisinio von Pretis-Cagnodo (1828–1890), österreichischer Beamter und Politiker